Brandy Aniston (nascida Heather Levinger; 19 de outubro de 1984) é uma atriz norte-americana e diretora de filmes pornográficos.

Biografia
Aniston nasceu em Huntington Beach e cresceu no Condado de Riverside, Califórnia. É descendente de armênios e tailandês. É uma atriz treinada, modelo, cantora e dançarina.

Prêmios e indicações

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos eróticas dos Estados Unidos
Cineastas dos Estados Unidos
Dançarinos dos Estados Unidos
Cantores dos Estados Unidos
Estilistas dos Estados Unidos
Naturais de Huntington Beach